de landstreek Sudauen of Sudovië
de in deze landstreek gelegen Poolse stad Suwałki, die tijdens de Tweede Wereldoorlog Sudauen heette